Jorge Navarrete puede referirse a:

 Jorge Navarrete Martínez, fundador y pionero de la televisión pública en Chile
 Jorge Navarrete Fuentes, futbolista peruano
 Jorge "Chino" Navarrete, humorista chileno